Петижа́н, Птижа́н () — фамилия, имеющая французское происхождение.

Персоналии 
  (1884—1969) — основатель компании Lancôme.
  (1913—2003) — писатель и философ.
 Петижан, Бернар (1829—1884) — апостольский викарий Японии.
  (1928—2013) — американский актёр.
  (род. 1944) — французский журналист.
 Птижан, Ипполит (1854—1929) — французский художник.
  (?—1962) — полковник, награждён орденом Почетного легиона.
  (1748—1794) — депутат Конвента.
  (род. 1984) — французский регбист.
 Петижан, Матильда-Амиви (род. 1994) — тоголезская лыжница.
 Петижан, Фредерик (род. 1969) — французский писатель и режиссёр.
  (род. 1934) — бельгийский политик.
  (1844—1925) — французский художник-импрессионист.

География 
 Петижан — историческое название города Сиди-Касем в Марокко.

См. также 
  (род. 1949) — швейцарский писатель.